Государственный реестр средств измерений — это особый документ, который предназначен для регистрации типов средств измерений. Имеет статус государственного документа, удостоверяющего, что зарегистрированное средство измерений и его изготовитель прошли необходимые формальные и существенные (по существу) проверочные процедуры, на основании которых данное средство измерений включено в список измерительных устройств, для которых установлены официальные технические нормативы и правила метрологической поверки.

Ответственная организация 
Федеральное агентство по техническому и регулированию и метрологии РФ (с подведомственными учреждениями), такими как
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ.

Разделы Государственного реестра средств измерений 
Источник: Правила по метрологии ПР 50.2.011-94 «Порядок ведения Государственного реестра средств измерений».
 средства измерений, типы которых утверждены Ростехрегулированием
 свидетельства об утверждении типа средств измерений
 средства измерений военного назначения, типы которых утверждены Ростехрегулированием
 единичные экземпляры средства измерений, типы которых утверждены Ростехрегулированием
 государственные центры испытаний средств измерений, аккредитованные Ростехрегулированием

Цели 
 учёт средств измерений утверждённых типов и создания централизованных фондов информационных данных о средствах измерений, допущенных к производству, выпуску в обращение и применению в Российской Федерации
 регистрация аккредитованных государственных центров испытаний средств измерений
 учёт выданных сертификатов об утверждении типа средств измерений и аттестатов аккредитованных государственных центров испытаний средств измерений;
 учёт типовых программ испытаний средств измерений для целей утверждения типа
 организация информационного обслуживания заинтересованных юридических и физических лиц, в том числе национальных метрологических служб стран, принимающих участие в сотрудничестве по взаимному признанию результатов испытаний и утверждения типа средств измерений

Примечания

Ссылки 
 ФЗ РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008
Государственный реестр средств измерений — онлайн

См. также 
 Метрологические характеристики
 Метрология

Метрология
Измерительная техника
Стандартизация
Госреестры